TLC: Tables, Ladders & Chairs — это шоу по рестлингу, ежегодно проводимое с 2009 года американским рестлинг-промоушном WWE. Впервые шоу было выпущено в 2009 году, заменив шоу Armageddon в декабрьском слоте календаря PPV-шоу.

Концепция шоу заключается в использовании столов, лестниц и стульев во время матчей. Концепция этого шоу была выбрана фанатами рестлинга во время голосования проводимого WWE на официальном веб-сайте.

Время и место проведения

Примечания

Ссылки 
 The official TLC: Tables, Ladders & Chairs website

TLC: Tables
Мероприятия, регулярно проводимые с 2009 года